The Fortune Hunters – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Pathé Frères
The Fortune Hunters – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Fortune Hunters – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Selig Polyscope Company
The Fortune Hunters – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Solax Film Company
The Fortune Hunters – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Novelty Film Company
The Fortune Hunters – cortometraggio di animazione del 1922 prodotto dalla Aesop's Fables Studio